Maillefer steht für:
 Maillefer (Unternehmen), Schweizer Dentalunternehmen

Maillefer ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Maillefer (1880–1960), Schweizer Botaniker
 Augustin Maillefer (* 1993), Schweizer Ruderer
 Paul Maillefer (1862–1929), Schweizer Politiker (FDP)